Ялчын Багиров:
* Багиров, Ялчын Иса оглы (род. 1983) — азербайджанский пауэрлифтер, чемпион мира и Европы .
 Багиров, Ялчын (род. 1971) — азербайджанский футболист.